Allan Wasserman (1952-), acteur américain ;
 Elchonon Wasserman (1875-1941), rabbin lituanien ;
  (1914-2008), dramaturge américain ;
 Dora Wasserman (1919-2003), femme de théâtre ukrainienne ;
 Gilbert Wasserman (1949-2006), journaliste français ;
 Gordon Wasserman, baron Wasserman (1938-), homme politique britannique et membre de la Chambre des lords ;
 Ida Wasserman (1901-1977), actrice néerlandaise ;
 Jerry Wasserman (1945-), acteur américain ;
 Johan Wasserman, (né en 1977), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Larry Wasserman, statisticien canadien ;
 Lawrence H. Wasserman surnommé Larry Wasserman, astronome américain ;
 Lew Wasserman (1913-2002), agent et homme d'affaires américain ;
 Kevin Wasserman (1963-), guitariste américain ;
 Rob Wasserman (1952-2016), bassiste américain ;
 Sandra Wasserman (1970-), joueuse de tennis belge ;
 Simcha Wasserman (1900-1992), rabbin français.

Autre 
 Wasserman Media Group entreprise de droits sportifs, fondée par .

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif